Соревнования по сноуборду на зимних Олимпийских играх 2002 года прошли с 10 по 15 февраля. Было разыграно 4 комплекта наград: в хафпайпе и параллельном гигантском слаломе среди мужчин и женщин. Медали в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх были разыграны впервые, в 1998 году разыгрывались награды в обычном гигантском слаломе.

Все соревнования были проведены в Парк-Сити, в 50 км юго-восточнее Солт-Лейк-Сити. В соревнованиях приняли участие 118 сноубордистов (65 мужчин и 53 женщины) из 19 стран.

Американцы выиграли все 3 медали в мужском хафпайпе. Последний раз американцы занимали весь пьедестал почёта на зимних Олимпийских играх 46 лет назад на Олимпиаде 1956 года в мужском одиночном фигурном катании.

Француженка Карин Рюби и американец Росс Пауэрс завоевали свои вторые олимпийские награды в сноуборде. Рюби выиграла золото 4 годами ранее в Нагано, а Пауэрс стал тогда бронзовым призёром.

29-летний американец Крис Клаг, выигравший бронзу в параллельном гигантском слаломе, в июле 2000 года перенёс операцию по пересадке печени.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий зачёт

Ссылки 
 Snowboarding at the 2002 Salt Lake City Winter Games  

Соревнования на зимних Олимпийских играх 2002
Сноуборд на Олимпийских играх
Сноуборд в США